Mjölktistel kan avse:

 (Kål)mjölktistel – en korgblommig växt, se Kålmolke
 Svinmjölktistel – en 10–100 cm hög ört, se Svinmolke
 Mjölktistel – en växtart i familjen korgblommiga växter, se Åkermolke

Se även 
 Mariatistel, (Silybum marianum), som på engelska kallas "milk thistle"